Banckaert est un patronyme d'origine néerlandaise. Il est porté entre autres par :

Patronymes 
 Grégoire Banckaert (1801-1868), est un religieux frère belge,  Supérieur général des Frères de la Charité de Gand.
 Julien Banckaert (1847-1924), est un prêtre jésuite bellge, missionnaire et préfet apostolique au Congo.
 Tiffanie Banckaert (née en 1986), est une archère française.